Miejscowości w USA:
 Gilbertsville – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Marshall
 Gilbertsville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Gilbertsville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery